Безіменна — річка  в Україні, у Звягельському й Коростенському районах Житомирської області. Ліва притока Зольні (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки 20 км.  Площа басейну 85,1 км².

Розташування 
Бере  початок на північному сході від Червоної Волі. Тече переважно на північний схід через урочище Болото Козява, село Джерело і на північному заході від Лісків впадає у річку Зольню, ліву притоку Уборті.

Примітки 

Малі річки України
Річки Новоград-Волинського району
Річки Олевського району
Річки України без назви